Yamagata (prefeitura) — província do Japão
Yamagata (Yamagata) — cidade da província de Yamagata, no Japão
Yamagata (Gifu) — na província Gifu, no Japão

Desambiguações de topônimos